Quatro Grandes — principais potências aliadas que ganharam a Primeira Guerra Mundial
 Quatro Grandes (Europa Ocidental) — grupo internacional informal composto por Alemanha, França, Itália e Reino Unido
 Big Four (auditoria) — grupo de empresas de auditoria e consultoria
 Big Four (bancos) - nome dado aos quatro principais bancos do mundo
 Big Four (tênis) — grupo de esportistas dominantes no tênis internacional a partir de 2004
 Big Four of Thrash — grandes bandas de thrash metal que criaram e popularizaram o gênero no começo dos anos 1980
 The Big Four — romance policial de Agatha Christie

Quatro